Die e+h Services AG mit Sitz in Däniken ist ein Schweizer Grosshandelsunternehmen für Markenartikel aus den Bereichen Haushalt, Geschenke und Gartenmöbel sowie Werkzeuge, Beschläge und Gartentechnik. Das Unternehmen beliefert als Generalvertretung oder Vertriebspartner in der Schweiz den Fachhandel und Warenhäuser mit nationalen und internationalen Marken.

Die e+h Services AG beschäftigt rund 160 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2005 einen Umsatz von 170 Millionen Schweizer Franken.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1983 gegründet. Seine Wurzeln reichen jedoch bis 1931 als in Zürich die EDE-Einkaufsgenossenschaft als Selbsthilfeorganisation des schweizerischen Eisenwarenhandels gegründet wurde. 1957 zog diese ins neue Lager- und Bürogebäude in Däniken ein. Dort wurde Mitte der 1960er Jahre zusätzlich ein Erweiterungsbau mit Ausstellungsraum bezogen, eines der ersten Abholgrossmärkte und die erste Warenbörse für Eisenwaren der Schweiz sowie ein Schulungszentrum für Eisenwarenhändler eröffnet. 
 
1982 gingen die EDE-Einkaufsgenossenschaft und die Hasler-Handels AG in Winterthur eine Kooperation ein, die 1983 zur Gründung der E+H Einkauf und Lager AG mit Hauptsitz in Däniken und Niederlassung in Winterthur führte. 

1990 schloss sich die E+H Einkauf und Lager AG der Intersport Holding an, wurde jedoch bereits zwei Jahre später an die deutsche Nürnberger Bund Grosseinkauf eG veräussert. Diese wiederum geriet kurz darauf in finanzielle Schwierigkeiten, was 1997 zur Loslösung der E+H Einkauf und Lager AG durch ein Management-Buy-out, verbunden mit einer anschliessenden Sanierung, führte. 

1999 wurde das Unternehmen in e+h Services AG umbenannt und die Aktivitäten auf Einkauf, Logistik, Marketing und Vertrieb für verschiedene Branchen ausgeweitet. Gegen Mitte der 2000er Jahre erweiterte e+h Services seine strategischen Partnerschaften mit diversen Markenanbietern als Generalvertretung für die Schweiz.

Einzelnachweise 

Großhandelsunternehmen
Logistikunternehmen (Schweiz)
Unternehmen (Kanton Solothurn)
Däniken